Ельяшевич — прізвище.

 Ельяшевич Володимир Левович (* 1876 — † 1915) — російський військовий, літератор
 Ельяшевич Лев Полікарпович (* 1833 — † 1884) — полковник, вихователь Петровського Полтавського кадетського корпусу

Див. також 

 Єльяшевич Марія Григорівна
 Ельяшевичі
 Єлішевич